GGC est un codon qui signifie glycine selon le code génétique. La glycine a pour codon : GGA, GGU, GGG et GGC.

GGC est un sigle pouvant faire référence :
 Gibson Guitar Corporation, un fabricant de guitares ;
 Golden Gate Capital, un fonds d'investissement californien ;
 Guilde du Grand Centre, un rassemblement d'association de jeux de rôle du centre de la France ;
 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (en français, Commission communautaire commune).

GGC est un code pouvant faire référence :
 Cargo 360, une compagnie aérienne, selon le code OACI des compagnies aériennes.